Podrobné výsledky z mistrovství Evropy v zápasu řecko-římském za rok 2001.

Herní systém 
Na přelomu tisíciletí zavedla Mezinárodní zápasnická federace herní systém, který rozděloval zápasníky do tří až čtyřčlenných skupin. Z každé skupiny postupoval pouze vítěz, který se následně v pavouku utkal s vítězi dalších skupin o titul.

Jednotlivé zápasy byly bodovány podle provedených technik. Po skončení zápasu rozhodčí zápasníky ocenili kladnými body (KB), viz legenda, které rozhodují o postupu zápasníka ze skupiny. V případě rovného počtu kladných bodů rozhoduje větší součet bodů (B).

Legenda 
TO – vítězství na lopatky, kladné body vítěz:poražený – 4:0
ST – vítězství na technickou převahu (poražený bez bodu); kladné body vítěz:poražený – 4:0
SP – vítězství na technickou převahu (poražený s body); kladné body vítěz:poražený – 4:1
PO – vítězství na body (poražený bez bodu); kladné body vítěz:poražený – 3:0
PP – vítězství na body (poražený s body); kladné body vítěz:poražený – 3:1

Podrobné výsledky

Muší váha mužů do 54 kg 

reference

Bantamová váha mužů do 58 kg 

reference

Pérová váha mužů do 63 kg 

reference

Lehká váha mužů do 69 kg 

reference

Velterová váha mužů do 76 kg 

reference

Střední váha mužů do 85 kg 

reference

Těžká váha mužů do 97 kg 

reference

Supertěžká váha mužů do 130 kg 

reference

Poznámky 
Celkové pořadí je v některých bodech nelogické, například umístění Stojčo Ivanova před Arťomem Kjuregjanem v muší váze. Oba klasici vypadli ve čtvrtfinále. Ivanov prohrál na lopatky, Kjuregjan prohrál na body. Kjuregjan získal v základní skupině víc kladných bodů než Ivanov přesto je podle oficiálních výsledků Ivanov pátý a Kjuregjan sedmý.

Odkazy 
Mistrovství Evropy v zápasu řecko-římském 2001
Mistrovství Evropy v zápasu řecko-římském 2001 – seznam účastníků

Zápas v roce 2001